Fallesen er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Edvard Fallesen
 Flora Fallesen
 Ida Fallesen
 Leif Beck Fallesen
 Lorentz Nikolai Fallesen
 Ludvig Sophus Fallesen
 Svend Fallesen

Se også 
 Falsen